MUX L18 è uno dei multiplex locali della televisione digitale terrestre a copertura di parte della regione Sicilia presenti nel sistema DVB-T italiano. Appartiene a Rai Way, società controllata da Rai.

I servizi televisivi che appartengono a questo multiplex sono stati assegnati in seguito a un bando pubblico del Ministero dello sviluppo economico. Il nome del multiplex deriva proprio dal fatto che nel suddetto bando la Sicilia venne identificata come "Area Tecnica 17" ed essendo stati assegnati due multiplex hanno preso nome di Mux L17 e L18.

Copertura 
MUX L18 è una rete di secondo livello disponibile in tutta Sicilia, eccetto le province di Catania, Messina e Siracusa.

Frequenze 
MUX L18 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutta Sicilia, eccetto le province di Catania, Messina e Siracusa. La copertura è inferiore rispetto al Mux L17.

Servizi 
Sul multiplex L18 sono presenti esclusivamente canali televisivi in chiaro di carattere regionale o provinciale. Il bitrate complessivo è di 22,39 Mbps.

Canali televisivi

Note

Voci correlate 
 
 RAI Mux MR
 RAI Mux A
 RAI Mux B
 Mux L17
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Sicilia)

Collegamenti esterni 
 

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Sicilia